Cicadocola är ett släkte av svampar. Cicadocola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cicadocola